Rio Espera kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Espera (ort), Minas Gerais, 
 Rio Espera (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar